

Astronomia
 163625 Munn – asteroide della fascia principale

Persone
 Allison Munn – attrice statunitense
 Colin James Munn – cantautore e chitarrista canadese
 H. Warner Munn – scrittore fantasy statunitense
 Olivia Munn –attrice, modella e showgirl statunitense